WWW steht für:
 World Wide Web, das über das Internet abrufbare weltweite Hypertext-System
 WorldWideWeb, historischer Browser
 Weck, Worscht un Woi (Brötchen, Wurst und Wein), in südwestdeutschen Weinbaugebieten verbreitetes Gericht
 WWW – Die Witzigsten Werbespots der Welt, Sat.1-Comedysendung
 WWW (Kindersendung), Kindernachrichten des ORF
 Württembergischer Wein-Wanderweg, Weitwanderweg des Schwäbischen Albvereins
 WWW (Band), tschechische Band
 im Straßenverkehr Wechselwegweiser (veraltet), siehe Wechselverkehrszeichen
 World Wide Wohnzimmer, Webvideo Kanal auf Youtube

WwW steht für:
 W wie Wissen, ARD-Fernsehsendung

Www steht für:
 Willi wills wissen, ARD- und KI.KA-Fernsehsendung

w-w-w steht für:
 wer-weiss-was, Internet-Wissensportal

www steht für:
 häufig verwendete Subdomain, z. B. in www.example.com
 Wawa (Sprache) (ISO-639-3-Code), mambiloide Sprache in Mittelkamerun und in Ostnigeria

Siehe auch:
 WWW2
 3W
 Wild Wild West

WWW